Sean Moore (muzikant), Welsh drummer
Sean A. Moore, Amerikaans fantasy- en sciencefictionschrijver
 Sean Moore, Amerikaans golfer